Dompert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dompert (1914–1991), deutscher Leichtathlet 
 Karl Dompert (1923–2013), deutscher Automobilkonstrukteur

Siehe auch:
 Dombert